Руджету () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Руджету () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Слетіоара.